E néven ismert épületek (Keresztelő Szent Jánosról elnevezve)

Magyarország
 Szent János-kápolna (Esztergom)

Külföld
 Szent János-keresztelőkápolna (Firenze)

Hasonló néven lásd még
 Nepomuki Szent János-kápolna (egyértelműsítő lap)